Петер Мансфельд:
 Мансфельд, Петер Эрнст I фон (1517—1604) — испанский военачальник.
 Мансфельд, Петер Эрнст II фон (1580—1626) — немецкий военачальник.